Турин — фамилия и топоним.

 Тури́н () — город на северо-западе Италии, административный центр области Пьемонт и провинции Турин.
 Турин — провинция в Италии, в регионе Пьемонт.
 Турин — маркграфство в средневековой Италии.
 Турин — деревня в Туринском сельсовете Пуховичского района Минской области.
 Турин Турамбар () — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — адан (человек) из Третьего рода, сын Хурина.

Персоналии 
 Турин, Василий Степанович (1780 — ?) — русский живописец, литограф и гравёр.
 Турин, Виктор Александрович (1895—1945) — советский режиссёр, актёр.
 Турин, Лев Борисович (1912—1976) — советский тренер по самбо.

См. также 
 Туринская плащаница — древнее четырёхметровое полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул Тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти.